Gessate peut désigner :
 Gessate : une commune italienne de Lombardie ;
 Gessate : une station du métro de Milan.